Le qualificazioni del singolare  dello  Stella Artois Championships 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Stella Artois Championships 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jeff Morrison (ultimo turno)
 Gilles Simon (primo turno)
 Grégory Carraz (Qualificato)
 Wesley Moodie (ultimo turno)

 Nicolas Mahut (primo turno)
 Michal Mertiňák (Qualificato)
 George Bastl (primo turno)
 Amer Delić (primo turno)

Qualificati 

 Alan Mackin
 Michal Mertiňák

 Grégory Carraz
 Chris Guccione

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2005